Neophytobius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wagner 1936. Neophytobius ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Neophytobius